Freetown oder Free Town heißen folgende geographische Objekte:

 Freetown, Hauptstadt von Sierra Leone
 Freetown (Massachusetts), Gemeinde in Bristol County, Massachusetts, Vereinigte Staaten
Sonstige Orte:
 Freetown (Antigua), Ort im St. Philips Parish, auf der Karibikinsel Antigua
 Freetown (Bahamas)
 Free Town (Liberia), Ort in Nimba, Liberia
 Freetown (Alabama)
 Freetown (Indiana)
 Freetown (Kentucky)
 Free Town (Louisiana), Ort im Saint James Parish, Louisiana, Vereinigte Staaten
 Freetown (East Hampton), New York